Winklarn kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Winklarn, Bayern, Bayern, Oberpfalz,

Österrike 

 Winklarn (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Amstetten,